

Cinema 
Forza maggiore (Force majeure) – film del 1989 diretto da Pierre Jolivet
Forza maggiore (Turist) – film del 2014 diretto da Ruben Östlund

Diritto 
Forza maggiore – qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire

Letteratura 
Forza maggiore (Force Majeure) – romanzo di Bruce Wagner del 1991
Forza maggiore – romanzo di Nino Filastò del 2002